Abbey Hey FC é um clube de futebol inglês baseado no Abbey Stadium em Manchester na Inglaterra. Ganhou a liga de Manchester por diversas vezes, mas somente subiu a décima divisão inglesa na temporada de 1997/1998, quando ficou com o segundo lugar.

O Abbey Hey nem sempre teve o FC no nome, pois quando foi fundado em 1902 se chamava Abbey Hey WMC.

Histórico de Participações na liga

Ligações externas 
 abbeyhey.htm

Clubes de futebol da Inglaterra
Clubes de futebol fundados em 1902